Petkowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Smolan
 Petkowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie sofijskim